Amonet era uma deusa da mitologia egípcia, a versão feminina do deus Amon. O seu nome significa "A Oculta".

Esta deusa surgiu na época do Império Antigo, tendo o seu culto se consolidado na época do Império Médio .

Na cosmogonia proposta pela Ogdóade de Hermópolis, Amonet era a esposa de Amon. Ambos representavam o intangível, o oculto e o poder que não se extingue. Nesta cidade era representada como uma mulher com cabeça de rã.

Na cidade de Tebas, onde era representada como uma mulher que usa a coroa vermelha do Baixo Egito, será substituída pela deusa Mut como esposa de Amon.

Outra possível forma de representá-la era na forma de vaca.

Amonet desempenhava um importante papel nas cerimónias de entronização do faraó, bem como nas festas de Heb-Sed (jubileu real, geralmente celebrado após trinta anos de reinado), onde era por vezes acompanhada pelo deus Min.

No templo de Amon em Carnaque, o faraó Tutancâmon mandou erguer uma estátua da deusa com Amon.

Amonet foi identificada pelos Gregos como a deusa Atena.

Mitologia egípcia
Deusas egípcias